Polska dywizja piechoty:
 60 Dywizja Piechoty (II RP)

Niemiecka dywizja piechoty:
 60 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 60 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 60 Dywizja Strzelców